Serra dos Órgãos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serra dos Órgãos (bergskedja i Brasilien), Teresópolis, delstaten Rio de Janeiro, 
 Serra do Ibitiraquire, bergskedja, delstaten Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar